Le tournoi de tennis de New Haven est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du 18 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdaléna Rybáriková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andreja Klepač et Sílvia Soler Espinosa.

Faits marquants 
 Petra Kvitová atteint pour la troisième fois consécutive la finale du tournoi après son titre en 2012 et sa défaite en finale la saison dernière. Elle remporte finalement son deuxième titre à New Haven, le  de sa carrière, en battant Magdaléna Rybáriková en finale.
 Le tournoi de double voit s'imposer la paire Andreja Klepač - Silvia Soler-Espinosa. Il s'agit du premier titre en carrière pour l'Espagnole de 26 ans.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
New Haven
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en août 2014
Sport aux États-Unis en août 2014